

Géographie
 Guernica, capitale spirituelle du Pays basque en Espagne.
 Guernica, ville dans la province de Buenos Aires en Argentine.

Histoire
Le bombardement de Guernica est un événement majeur de la guerre d'Espagne.

Arts
 Guernica, un tableau commandé par le gouvernement républicain espagnol à Pablo Picasso pour le Pavillon de l'exposition universelle de 1937.
 Guernica, une œuvre du sculpteur René Iché réalisée dans son atelier de Montparnasse le jour de l'annonce à la radio.
 Guernica Magazine, un magazine d'art et de politique.
  Guernica, un titre de l'album Zamiana Pieniędzy na Rebelię de Włochaty en 2000.
  Guernica, un titre de l'album Deja Entendu de Brand New sorti en 2003.
  Guernica, un titre de l'album Bourlingueur des étoiles de Jean-Jacques Debout paru en 2012.
 Guernica, un court-métrage d'Alain Resnais et de Robert Hessens sorti en 1950.
 Guernica, un court-métrage d'Emir Kusturica, sorti en 1978.
 Guernica, un long-métrage de  Ferenc Kósa, sorti en 1982.
 Gernika, est un film de Koldo Serra sorti en 2016.

Autres
 Guernica est une promotion de l'École nationale d'administration (France) (1976).

Voir aussi
 Arbre de Guernica (homonymie)